MESS puede referirse a:

 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, Ministerio de España encargado de la gestión de las políticas atribuidas a la Administración General del Estado en materia de empleo y de Seguridad Social.
 Multi Emulator Super System, programa capaz de emular una gran cantidad de ordenadores, videoconsolas y calculadoras antiguas.